Туркович — південнослов'янське прізвище.

 Алмір Туркович — боснійський футболіст
 Бісера Туркович — боснійська дипломатка, міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини
 Ніка Туркович — хорватська співачка